Topete hace referencia a varios artículos:

Apellido
Alejandro Topete del Valle, cronista y escritor;
Fausto Topete, militar mexicano que participó en la Revolución mexicana
José Luis Aramburu Topete, militar español;
Juan Bautista Topete (desambiguación)
Juan Spottorno y Topete
Miguel García Topete, militar, político y abogado mexicano
Miguel Topete, militar mexicano;
Pascual Cervera y Topete, destacado Almirante de la Armada;
Salomé Núñez Topete, escritora y articulista española;

Lugares
Palacio de Topete en Malpartida de Cáceres;